Fortescue ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Legeyt Fortescue (1876–1936), kanadischer Ingenieur
 Chichester Parkinson-Fortescue, 1. Baron Carlingford (1823–1898), britischer Politiker der Liberal Party, Mitglied des House of Commons und Peer
 Eleanor Fortescue-Brickdale (1872–1945), englische Künstlerin
 Granville Roland Fortescue (1875–1952), US-amerikanischer Offizier und Journalist

 Marissa Clare Fortescue (* 1973), englische Kunsthistorikerin
 Michael Fortescue (* 1946), dänischer Linguist britischer Herkunft 
 Tim Fortescue (1916–2008), britischer Politiker

Fortescue  steht für:
 Bahía Fortescue, Meeresbucht an der Magellanstraße (Chile)
 Fortescue River, Fluss in Australien
 Fortescue Metals Group, australisches Unternehmen